Western & Southern Open 2020 в мужском одиночном разряде — ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в Цинциннати (США) на открытых грунтовых кортах. Нынешний 118-й турнир. С 2009 года турнир относится к серии ATP Masters 1000 с призовым фондом более 7 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде. В текущем году из-за пандемии COVID-19 турнир проходил с 20 по 28 августа 2020 года в Национальном Теннисном Центре USTA Billie Jean King в Нью-Йорке, США.

Общая информация 
Чемпионы 2020 года

Распределение рейтинговых очков

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 16 марта 2020 года.
Теннисисты, получившие "Уайлд-кард":
  Энди Маррей
  Томми Пол
  Теннис Сандгрен
  Фрэнсис Тиафо 
Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг:
  Кевин Андерсон
Теннисисты, победители квалификации:
  Аляж Бедене
  Ричардас Беранкис
  Сальваторе Карузо
  Мартон Фучович
  Маркос Гирон
  Норберт Гомбош
  Ллойд Харрис
  Себастьян Корда
  Маккензи Макдональд
  Кэмерон Норри
  Эмиль Руусувуори 
  Джеффри Джон Вольф
Теннисисты, счастливые участники (LL) квалификации:

Ход соревнований

Одиночный разряд

Финальные матчи

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
Официальный сайт турнира 

Цинциннати